Un tallant o tall, també dit fil, és la vora que talla d'una fulla d'un ganivet, d'una arma blanca, d'una eina de tall, d'una màquina (com l'asta o pala d'un ventilador.

Vegeu també 
 Fulla (eina)

Referències 

Armes blanques